Die Kiel ist ein auf der Lindenau Werft in Kiel gebauter Hafen- und Seeschlepper mit Schottelantrieb. Sie wird sowohl im Kieler Hafen als auch im Ostseeraum eingesetzt.

Technische Daten und Ausstattung 
Die Maschinenleistung des Schleppers beträgt 2 × 2.100 kW, was insgesamt 5.712 PS entspricht. Darüber hinaus steht eine Bugstrahlanlage mit 220 kW (300 PS) zur Verfügung. An der Trosse können damit bis zu 68 t Zugkraft (Pfahlzug) realisiert werden.

Weblinks 

 
 SFK-Flotte Homepage der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH

Einzelnachweise 

Arbeitsschiff (Deutschland)
Schlepper
Schifffahrt (Kiel)
Lindenau Werft